Het seizoen 1995 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 21 april en eindigde op 22 oktober. Het was de 51ste editie van de strijd om het kampioenschap in de hoogste afdeling van het Scandinavische land. Rosenborg BK werd voor de tiende keer landskampioen. Het was het vierde kampioenschap op rij voor de club uit Trondheim. De competitie was uitgebreid, van twaalf naar veertien clubs.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Zie ook
1. divisjon 1995
Noorse voetbalbeker 1995
Noors voetbalelftal in 1995

1995
Competitievoetbal 1995